Montebelensi – abitanti di Monte Belo do Sul
Montebelensi – abitanti di São Luís de Montes Belos